Bewick steht für:

 Bewick (East Riding of Yorkshire), England
 Bewick (Northumberland), England, Civil Parish
 Old Bewick, Ort
 Bardowick, Niedersachsen, Deutschland
 Thomas Bewick (1753–1828)